Örnsberg – zona del quartiere di Aspudden a Stoccolma
 Örnsberg – stazione della metropolitana di Stoccolma